Aart Geurtsen (1926-2005), een Nederlands politicus
Frans Geurtsen (1942-2015), een Nederlands voetballer
Karen Geurtsen (1983), een Nederlands journaliste